Evil Pink (oder auch Belladonna's Evil Pink) ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel von der Regisseurin Belladonna.

Von 2006 bis 2008 wurden vier Teile der Serie gedreht. 2010 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best All-Girl Release ausgezeichnet. Es werden ausschließlich lesbische Szenen gezeigt.

Darsteller 
 Evil Pink 1 (2003): Angel Eyes, Avy Scott, Belladonna, Cytherea, Michelle Lay, Vandalia, Velvet Rose
 Evil Pink 2 (2006): Annie Cruz, April Flores, Belladonna, Haley Paige, Keeani Lei, Roxy Jezel
 Evil Pink 3 (2007): Ashley Blue, August Night, Belladonna, Bobbi Starr, Claire Adams, Sammie Rhodes, Sandra Romain
 Evil Pink 4 (2008): Alexis Texas, Ava Rose, Belladonna, Bobbi Starr, Charley Chase, Jenna Haze, Kimberly Kane, Kirra Lynne, Lexi Belle, Sasha Grey, Sinn Sage, Sophia Santi, Tori Black

Auszeichnungen 
 2010: AVN Award – Best All-Girl Release

Weblinks 
 Evil Pink in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film